Кудлаївська сільська рада — Вінницька область, Немирівський район
 Кудлаївська сільська рада — Чернігівська область, Новгород-Сіверський район